Die 5. Unihockey-Weltmeisterschaft der Herren wurde vom 16. bis 24. Mai 2004 in der Schweiz ausgetragen. Spielorte waren die Saalsporthalle in Zürich für die Gruppenspiele der Gruppe A und die Eishalle Schluefweg in Kloten für die Gruppenspiele der Gruppe B und alle Platzierungs- und Finalspiele.

Den Titel gewann bereits zum fünften Mal in Folge Schweden, das im Finale Tschechien bezwang. Bronze ging an Finnland.

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 9 

Österreich spielte damit bei der Unihockey-Weltmeisterschaft 2006 in der B-Division.

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten;

Abschlussplatzierung 

2004
Unihockeywettbewerb in der Schweiz
Unihockey 2004
Sportveranstaltung in Zürich
Sportveranstaltung in Kloten
Weltmeisterschaft 2004